

Geografia 
 Regno Unito
 Wales – nome in lingua inglese del Galles
 Wales – paese del South Yorkshire, in Inghilterra
 Stati Uniti d'America
 Wales – città della Census Area di Nome, Alaska 
 Wales – città della contea di Cavalier, Dakota del Nord
 Wales – città della contea di Androscoggin, Maine 
 Wales – comune della contea di Hampden, Massachusetts 
 Wales – township della contea di St. Clair, Michigan
 Wales – città della contea di Erie, New York
 Wales – città della contea di Sanpete, Utah
 Wales – villaggio della contea di Waukesha, Wisconsin

Persone
 Brooke Wales (1990) – sciatrice alpina statunitense
 Jimmy Wales (1966) – imprenditore statunitense, cofondatore di Wikipedia
 Ross Wales (1947) – ex nuotatore statunitense
 William Wales (1734-1798) – astronomo e matematico britannico

Pagine correlate
Isola Wales